Ма́льцев — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Мальцев, Алексей Васильевич (род. 1961) — русский прозаик, поэт.
 Мальцев, Алексей Петрович (протоиерей Алексий Мальцев; 1854—1915) — богослов, церковный деятель.
 Мальцев, Анатолий Иванович (1909—1967) — советский математик.
 
 Мальцев, Артём Игоревич (род. 1993) — российский лыжник.

Б—В 
 Мальцев, Борис Алексеевич (1938—2021) — председатель Томской областной Думы (1994—2011).
 Мальцев, Валерий Викторович (род. 1971) — генеральный директор компании «Ростсельмаш».
 Мальцев, Василий Иванович (1906—?) — советский философ, доктор философских наук, профессор МГУ.
 Мальцев, Василий Петрович (род. 1950) — мэр города Златоуста.
 
 
 Мальцев, Владислав Анатольевич (род. 1959) — украинский футболист.
 Мальцев, Вячеслав Вячеславович (род. 1964) — российский политик, ведущий видеоблога.

Г—Ю 
 
 Мальцев, Глеб Георгиевич (род. 1988) — казахстанский футболист.
 
 Мальцев, Евгений Демьянович (1929—2003) — русский советский живописец.
 Мальцев, Евдоким Егорович (1910—1981) — советский военный деятель, политработник, генерал армии.
 Мальцев, Елизар Юрьевич (1917—2004) — русский писатель.
 
 
 Мальцев, Иннокентий Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 
 Мальцев, Леонид Семёнович (род. 1949) — военный и государственный деятель Белоруссии.
 Мальцев, Лука Степанович (XIX век) — российский архитектор.
 
 
 
 Мальцев, Орест Михайлович (1906—1972) — русский советский писатель и публицист.
 Мальцев, Павел Васильевич (1920—2003) — советский военный деятель, военный журналист и писатель.
 
 
 Мальцев, Сергей Николаевич (род. 1954) — советский хоккеист.
 Мальцев, Станислав Владимирович (1929—2020) — русский писатель, прозаик, драматург, журналист.
 Мальцев, Терентий Семёнович (1895—1994) — полевод, дважды Герой Социалистического Труда.
 Мальцев, Фома Иванович (1907—?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Мальцев, Юрий Сергеевич (1931—1992) — советский актёр.



См. также 
 Алгебра Мальцева — одна из неассоциативных алгебр.
 
 Мальнев